Naussac kan syfta på:
 Naussac, Aveyron
 Naussac, Lozère